Санкт-Антон:
 Санкт-Антон-им-Монтафон — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Санкт-Антон-ам-Арльберг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Санкт-Антон-на-Йеснице — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.